Follie – film del 1920 diretto da Enrico Roma
Follie (The Coast of Folly) – film del 1925 diretto da Allan Dwan

Pagine correlate 
Follia (disambigua)